Le ministère du Bien-être public () est un ministère gouvernemental qui a existé de 1939 à 1950 en Finlande.

Ministres

Ministres du Bien-être public

Deuxième ministre

Ministres à temps partiel

Références

Liens externes 
 Kansanhuoltoministeriö - valtioneuvoston kuopus, Suomen Kuvalehti, 11.11.1939, nro 45, s. 18, Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot

Ministère finlandais